Кустос (у друкарстві)
Кустос (у мистецтві, бібліотекарстві, архівній справі)
Кустос (у політиці)
Кустос (у релігії)